

Сільно — село в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сільно — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства